Kingman (Arizona)
Kingman (Kansas)